Losung (abgeleitet von Los) steht für:
 Wahlspruch, ein Motto, nach dem man sich richten will 
 Slogan, einen einprägsamen Spruch, beispielsweise in der Werbung
 Kennwort, Codewort, ein Authentifizierungszeichen
 den von der Herrnhuter Brüdergemeine für jeden Tag des Jahres ausgelosten Bibelvers, siehe Herrnhuter Losungen
 eine als Leitvers für das Jahr ermittelte Bibelstelle, siehe Jahreslosung
 ein im Militärwesen vereinbartes Kennwort zum Passieren der Wache, siehe Parole (Militär)
 die Bürgersteuer der Reichsstadt Nürnberg, siehe Losung (Nürnberg)

abgeleitet von lösen steht für:
 in der Jägersprache bei Wild und Hund der Kot
 in der Rechtssprache u. a.
 die Befreiung von Personen aus einer rechtlichen oder tatsächlichen Bindung
 die Zurückgewinnung von Sachen und Rechten aus der rechtlichen Bindung an eine andere Person (Zug- oder Retraktrecht)
 die Tages- oder Kasseneinnahme in einem Einzelhandelsgeschäft oder Kaufhaus

Siehe auch: